Fregenal de la Sierra kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fregenal de la Sierra (ort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Fregenal de la Sierra (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar